Браун, Джеймс (, 1933—2006) — американский певец.
 Браун, Джеймс (, 1812—1881) — католический прелат, первый ординарий епархии Шрусбери.
 Браун, Джеймс (, XIX век) — шотландский футболист.
 Браун, Джеймс (, 1862—1922) — английский футболист.
 Браун, Джеймс (, 1907—?) — шотландский футболист.
 Браун, Джеймс (Джим) (, 1908—1994) — американский футболист.